Нарцизовка — название населённых пунктов на Украине:

 Нарцизовка — село в Липовецком районе Винницкой области.
 Нарцизовка — село в Червоноармейском районе Житомирской области.